Valeria de Habsburgo-Toscana (nacida Valerie Isabelle Marie; Viena, Austria, 23 de mayo de 1941) es una aristócrata austríaca, y archiduquesa de Austria y princesa de Toscana desde su nacimiento. Fue también margravina consorte de Baden, entre 1966 (año el que contrajo matrimonio), hasta 2022 (año de la muerte de su marido), por su matrimonio con Maximiliano Andrés de Baden. Recibe por matrimonio y nacimiento el tratamiento de alteza real. Por nacimiento es miembro de la Casa Real de Habsburgo-Lorena, y por su matrimonio miembro de la Casa Real de Zähringen.

Por matrimonio fue también duquesa consorte de Zähringen, hasta el fallecimiento de su marido.

Después del deceso de su marido, pasó a ser Margravina viuda de Baden. 

Es bisnieta de los difuntos reyes-emperadores Francisco José I de Austria y de su esposa, Isabel de Baviera (más conocida como Sissi).

También es nuera de la difunta princesa Teodora de Grecia y Dinamarca, quién era hija del príncipe Andrés de Grecia y Dinamarca y de su esposa, la princesa Alicia de Battenberg.

Ancestros

Biografía
Valeria de Habsburgo-Toscana nació en Viena, Austria, el 23 de mayo de 1941, y es la séptima hija y novena de trece hijos del archiduque Huberto-Salvador de Habsburgo-Toscana (1894-1971) y su esposa, la princesa Rosemary de Salm-Salm (1904-2001).

Matrimonio y descendencia
Contrajo matrimonio con el margrave Maximiliano Andrés de Baden, nacido el 3 de julio de 1933. El matrimonio fue de manera civil en el castillo de Salem, el 23 de septiembre de 1966, luego religiosamente en el castillo de Persenbeug el 30 de septiembre. Su marido falleció 29 de diciembre de 2022.

El margrave era el hijo mayor del margrave Berthold de Baden (1906-1963), a quien sucedió como jefe de la Casa de Baden en 1963, y su esposa, la princesa Teodora de Grecia y Dinamarca (1906-1969).

La pareja procreo cuatro hijos :

Marie-Louise de Baden (nacida en el castillo de Salem, el 3 de julio de 1969), princesa de Baden, que se casó con el 15 de septiembre de 1999, Richard Baker (1936), maestro zen estadounidense de Sōtō, con una hija: Sofía Baker (2001);

Bernardo de Baden (nacido en el castillo de Salem el27 de mayo de 1970), que sucedió a su padre como Gran Duque de Baden en 2022; se casa el 22 de junio de 2001 con Stephanie Kaul (1966), incluidos tres hijos:
Leopoldo (2002);
Federico (2004);
Charles-Guillaume (2006);

Títulos y tratamientos
23 de mayo de 1941-23 septiembre de 1966: Su alteza real la princesa Valeria de Toscana, archiduquesa de Austria.
23 de septiembre de 1966-29 de diciembre de 2022: Su alteza real Valeria, margravina consorte de Baden, princesa de Toscana y archiduquesa de Austria.
29 de diciembre de 2022-presente: Su alteza real Valeria, margravina viuda de Baden, princesa de Toscana y archiduquesa de Austria.

Notas

Referencias

Sucesión
 

Casa de Habsburgo
Nacidos en Viena